Vegachí kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Vegachí (ort), Antioquia, 
 Vegachí (kommun), Antioquia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar